Vadász ist der Familienname folgender Personen:

 Csaba Vadász (* 1960), ungarischer Ringer
 László Vadász (1948–2005), ungarischer Schach-Großmeister
 Miklós Vadász (1881–1927), ungarischer Graphiker und Maler
 Peter Vadasz (* 1944), österreichischer Politiker (ÖVP)